

Итоговая таблица

Плей-офф 
 Первый раунд
 A) Доманьяно — Либертас — 2:2 (пен. 2:4)
 B) Монтевито — Космос — 0:1

 Второй раунд
 C) Доманьяно — Монтевито — 1:0 (Монтевито выбывает)
 D) Либертас — Космос — 2:1

 Третий раунд
 E) Доманьяно — Космос — 1:2 (Доманьяно выбывает)
 F) Либертас — Тре Фиори — 1:1 (5:3 пен.)

 Четвертый раунд
 G) Космос — Тре Фиори — 1:1 (5:3 пен.) (Тре Фиори выбывает)
 H) Ла Фиорита — Либертас — 4:0

 Полуфинал
 I) Либертас — Космос — 1:3

 Финал:
 L) Ла Фиорита — Космос — 1:0

Ссылки 
 Официальный сайт Футбольного союза Сан-Марино
 Чемпионат Сан-Марино

1989/1990
Сан-Марино
1989 год в Сан-Марино
1990 год в Сан-Марино